LZH steht für:
 Laser Zentrum Hannover, gemeinnütziges Institut zur Erforschung der Lasertechnik
 Vorarlberger Landeszentrum für Hörgeschädigte, österreichische Einrichtung für gehörlose und schwerhörige Kinder
 Liuzhou Bailian Airport (IATA-Code), Flughafen von Liuzhou, Autonomes Gebiet Guangxi der Zhuang-Nationalität, China

lzh steht für:
 Klassisches Chinesisch (ISO-639-3-Code), auch Literaturchinesisch

.lzh steht für:
 Dateinamenerweiterung für Datenarchivierungsformat LZH des Datenkompressionsprogramms LHa

Abkürzung